

Айгиржал — село, Аягозький район, Абайська область
 Айгиржал — село, Шетський район, Карагандинська область